И́горь Станисла́вович Ю́рин (3 июля 1982, Алма-Ата, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Казахстана.

Карьера 
Профессиональною карьеру начинал в «Жетысу». На следующий сезон попал в волгоградский «Ротор», где отыграл 18 матчей и забил 1 гол. Затем играл в карагандинском «Шахтёре». Позже играл в «Атырау», «Женисе» и в «Экибастузце». В сезоне 2005 перешёл в костанайский «Тобол». В 2009 играл в «Иртыше» из Павлодара. В 2010 году вернулся в Кустанай.

Достижения 
 Чемпион Казахстана: 2010
 Обладатель Кубка Казахстана: 2007
 Победитель Кубка Интертото: 2007

Личная жизнь 
Жена Елена из Костаная. Отец, Станислав Юрин, также был футболистом, играл на правом крае полузащиты. 9 августа 2010 года родилась дочь Анастасия.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте fc-shahter-karaganda.de

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Актобе»